Plaats in Indonesië
 Sambangan (Sukasada), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Sambangan (Babat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sambangan (Bati-Bati), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanah Laut in de provincie Zuid-Kalimantan